Moosbauer ist

ein Familienname:
 Christoph Moosbauer (* 1969), deutscher Politiker (SPD)
 Günther Moosbauer (* 1966), deutscher Provinzialrömischer Archäologe
 Max Moosbauer (1892–1968), deutscher Kommunalpolitiker (OB von Passau, NSDAP)
 Rainer Moosbauer (* 1985), deutscher Fußballspieler

ein Ortsname:
 Moosbauer (Buxheim), Ortsteil der Gemeinde Buxheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Moosbauer (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Moosbauer (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern

siehe auch:
 Rudolf Mößbauer
 Mößbauer-Effekt